Messier 44 (M44), een object aan de sterrenhemel
 M44 (Hongarije), een verkeersweg
 de NHG-standaard voor depressieve stoornis